Deep Duck Trouble Starring Donald Duck, в Японии вышла под названием The Four Treasures of Donald Duck (ドナルドダックの4つの秘宝, Donald Duck no 4tsu no Hihō) — часть Sega Master System и Sega Game Gear, первоначально выпущена в 1993 году.

Эта игра — продолжение игры Lucky Dime Caper (1991), выпущенной на тех же платформах.

Геймплей 
Эта игра напоминает Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, поскольку обе имеют схожие элементы игрового процесса.
Основными средствами атаки Дональда являются удары ногами по блокам (некоторые из которых содержат бриллианты или рожки мороженого) и поедание перца чили, что временно позволяет Дональду преодолевать всех врагов на высокой скорости. Игрок может выбрать расположение на карте, чтобы начать игру. Если игрок теряет три жизни, игра заканчивается.

Отзывы

Коммерческая деятельность 
В 1999 году Majesco перевыпустила эту игру по лицензии Sega, наряду с перевыпуском самой системы Game Gear и нескольких других игр в США.

Персонажи 
Главные:
 Дональд Дак
 Скрудж МакДак
 Хьюи Дьюи и Луи

Боссы:
 Горилла Аякс
 Сокол
 Акула
 Страж святыни

Ссылки

Примечания 

Компьютерные игры 1993 года
Игры для Game Gear
Игры для Sega Master System
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные Aspect
Игры по мотивам произведений Walt Disney Animation Studios